BeNe League signifie België Nederland League ou en français la Ligue de la Belgique et des Pays-Bas
 BeNe League (handball masculin)
 BeNe League (football féminin)
 BeNe League (hockey sur glace)